Tatin peut désigner :

En pâtisserie :
 La tarte Tatin, une spécialité aux pommes.

Patronyme :
 Les sœurs Stéphanie et Caroline Tatin, qui ont donné leur nom à la tarte renversée.
 Robert Tatin (1902-1983), un peintre et sculpteur français.
 Georges Alexandre Ferdinand Tatin (1858-1925), général français.
 Victor Tatin (1843-1913), ingénieur français, pionnier de l'aéronautique.

Homonymie de patronyme